Ægir peut désigner :

 Ægir, un géant de la mythologie nordique ;
 Ægir, un satellite naturel de Saturne ;
 Ægir, un navire islandais ;
 Ægir, un navire à vapeur danois ;
 AEgir, un autre nom de la planète Epsilon Eridani b.